Herrarnas mistral i segling vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes 17–24 september 2000 i Sydney.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 2000